Sultan (film, 1999)
 Sultan (film, 2008)
 Sultan (film, 2016)

 Amerikai Egyesült Államok
 Sultan (Washington)

 Azerbajdzsán
 Sultan (Azerbajdzsán)

 Kanada
 Sultan (Ontario)

 Líbia
 Sultan (Líbia)

 Törökország
 Sultan (Bolu)
 Sultan (Edirne)